Die Internationale Eishockey-Föderation veranstaltete im Jahr 1999 die 63. Eishockey-Weltmeisterschaften.

Turniere im Überblick

Herren 
Die 63. Weltmeisterschaft der Herren wurde wie folgt ausgetragen:

 A-Weltmeisterschaft: 1. Mai bis 16. Mai in Oslo, Hamar und Lillehammer (Norwegen)
 B-Weltmeisterschaft: 8. April bis 17. April in Odense und Rødovre (Dänemark)
 C-Weltmeisterschaft: 22. März bis 28. März in Eindhoven und Tilburg (Niederlande)
 D-Weltmeisterschaft: 14. April bis 20. April in Krugersdorp (Südafrika)

Erneut nahmen 40 Mannschaften an den Herren-Weltmeisterschaften teil.

Frauen 
Die 5. Weltmeisterschaft der Frauen wurde an folgenden Orten ausgetragen:
 A-Weltmeisterschaft: 8. März bis 14. März in Espoo und Vantaa (Finnland)
 B-Weltmeisterschaft: 21. März bis 28. März in Colmar (Frankreich)

Insgesamt nahmen 16 Mannschaften an den Frauen-Turnieren teil. Zusätzlich wurden verschiedene Qualifikationsturniere durchgeführt, an denen weitere sechs Frauen-Nationalmannschaften teilnahmen.

Junioren 

Die 23. U20-Junioren-Weltmeisterschaften fanden an folgenden Orten statt:

 Junioren-A-Weltmeisterschaft: 26. Dezember 1998 bis 5. Januar 1999 in Winnipeg (Kanada)
 Junioren-B-Weltmeisterschaft: 27. Dezember 1998 bis 3. Januar 1999 in Székesfehérvár und Dunaújváros (Ungarn)
 Junioren-C-Weltmeisterschaft: 30. Dezember 1998 bis 3. Januar 1999 in Elektrėnai und Kaunas (Litauen)
 Junioren-D-Weltmeisterschaft: 29. Dezember 1998 bis 4. Januar 1999 in Novi Sad (Jugoslawien).

Insgesamt nahmen wieder 34 Mannschaften an diesen Junioren-Weltmeisterschaften teil.

Erstmals wurde in diesem Jahr eine U18-Junioren-Weltmeisterschaften ausgetragen. Es handelte sich dabei um eine Erweiterung der bereits seit 1977 ausgetragenen U18-Junioren-Europameisterschaft durch nichteuropäische Mannschaften. Die Turniere fanden an folgenden Orten statt:

 Junioren-A-Weltmeisterschaft: 8. April bis 18. April in Füssen und Kaufbeuren (Deutschland)
 Junioren-B-Weltmeisterschaft: 5. April bis 11. April in Pralognan, Méribel und Courchevel (Frankreich)
 Europa Division I: 16. März bis 20. März in Bukarest (Rumänien)
 Europa Division II: 1. März bis 7. März in Sofia (Bulgarien)
 Asien Division I: 10. Februar bis 13. Februar in Nikkō (Japan)
 Asien Division II: 20. März bis 25. März in Pjöngjang (Nordkorea)

 
Weltmeisterschaft